Pratt & Whitney Canada PT6 — авиационный турбовинтовой двигатель, выпускаемый компанией Pratt & Whitney Canada, дочерним подразделением американской корпорации Pratt & Whitney. Является одним из самых распространённых ТВД своего класса в мире: общий выпуск к ноябрю 2015 года составил 51 000 экземпляров, суммарная наработка — 400 млн лётных часов. Основное применение двигателя — лёгкие пассажирские, транспортные и учебно-тренировочные самолёты, такие как Cessna 208, DHC-6 Twin Otter, Beechcraft King Air, Short 360, Beechcraft Starship и многие другие. Модификации PT6 используются на вертолётах, а также на судах, аппаратах на воздушной подушке, наземной технике. На основе данного двигателя разработаны также вспомогательные силовые установки и промышленные ГТУ .

Разработка 
Замысел двигателя относится к 1956 году. В то время главной коммерчески успешной моделью фирмы являлся поршневой звездообразный двигатель Wasp мощностью 600 л. с.. Несмотря на его масштабный серийный выпуск, руководство Pratt & Whitney Canada предвидело потребность в ТВД аналогичной мощности. Однако Коммерческий банк Монреаля отказал в финансировании проекта, но несмотря на это, первый опытный двигатель был изготовлен в течение 1959 года. Первый полёт состоялся в 1961 году, а сертификация и запуск в производство — в 1963 году. Начиная с этого времени, характеристики PT6 постоянно улучшались: в модификациях, выпускаемых на 2016 год по сравнению с ранними сериями отношение тяги к весу возросло на 50 %, потребление топлива уменьшилось на 20 %, а степень сжатия достигла 14:1. В процессе модернизации также совершенствовалась система управления, расширялся межремонтный интервал и улучшались экологические показатели. В настоящее время через платформу EngineWise удалённо ведутся сбор и анализ данных с эксплуатируемых PT6, а для удобства эксплуатантов компания-производитель разработала мобильное приложение, информирующее их о необходимых сервисных бюллетенях, сервисных инструкциях и наличии ремонтных центров отдельно по зарегистрированному пользователем имеющемуся типу двигателя.

Конструкция 

PT6 представляет собой газотурбинный двигатель со свободной турбиной. Схема — обратная относительно направления полёта (воздухозаборник сзади, редуктор и выхлоп впереди), что является удобным решением для привода воздушного винта или вентилятора, а также для упрощения технического обслуживания. Вокруг задней части двигателя находится входное устройство радиального типа, в нём установлена сетка для защиты от попадания посторонних предметов, имеется противообледенительная система, основанная на впрыске спирта. Далее воздух поступает в компрессор, имеющий 3 или 4 (на модификациях большей мощности) осевых ступени и 1 центробежную. Корпус компрессора и диффузора сделан из нержавеющей стали. Камера сгорания — кольцевая противоточная с 14 одноступенчатыми форсунками, корпус её также выполнен из нержавеющей стали. Турбина компрессора одноступенчатая с максимальной скоростью вращения 45000 об/мин. Она газодинамически связана с силовой турбиной, одно- или двухступенчатой на более мощных модификациях, вращающейся со скоростью 30000 об/мин. Для привода воздушного винта (вращающегося по часовой стрелке) используется двухступенчатый редуктор, уменьшающий частоту вращения до 1900—2200 об/мин. За ним по бокам установлены 2 выхлопных патрубка.

Модификации 
Семейство PT6 в основном представлено модификациями PT6A для установки на самолёты, а также турбовальными вертолётными вариантами PT6B/C. Есть различные специализированные версии двигателя для наземного, промышленного и иного применения.

См. также 
 ТВД-10
 ТВД-20

Примечания

Ссылки 
 PT6A на сайте фирмы-производителя

PT6